MSCF steht für:
 Macedonian Sport Climbing Federation, mazedonischer nationaler Dachverband für das Wettkampfklettern, Mitglied in der International Federation of Sport Climbing
 Magische Zahl (Informatik) der Archivierungsdateien im Format CAB (Dateiformat)

mscf steht für: 
 million standard cubic feet, US-amerikanische NIST-Einheit für Naturgase bei Standardbedingungen, vergleichbar der SI-Einheit million standard cubic meter (Million „Standardkubikmeter“)

Abkürzung